Jagiellonia Białystok w sezonie 2009/2010 przystąpiła do rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy oraz Pucharu Polski (od 1/16).
Podsumowanie sezonu
 Ekstraklasa: 11. miejsce
  Puchar Polski: Zdobywca
  Superpuchar: Zdobywca

I poziom rozgrywkowy 
Przed sezonem na Jagiellonię została nałożona kara 10 punktów ujemnych w związku z aferą korupcyjną w polskiej piłce nożnej. Drużynę prowadzi trener Michał Probierz.

Afera korupcyjna 
Sprawa udziału Jagiellonii w aferze korupcyjnej przewija się przez Wydział Dyscypliny PZPN od 20 czerwca 2008, kiedy to wydział Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przekazał część dokumentów dotyczących ustawienia 6 meczów II ligi sezonu 2004/05 przez ten klub. 26 czerwca WD odroczył do 1 lipca wydanie decyzji ws. klubu. 10 lipca poinformowano o kolejnym przedłużeniu postępowania dyscyplinarnego wobec klubu oraz o zwróceniu się do ministra sprawiedliwości o pomoc w szybszym uzyskiwaniu kolejnych dokumentów z prokuratury.

12 lutego 2009 białostocki klub stał się dziesiątym zdegradowanym w aferze korupcyjnej. WD PZPN nałożył na niego karę degradacji o jedną klasę rozgrywkową w następnym sezonie po uprawomocnieniu się orzeczenia za pięć czynów przestępstwa sportowego. 24 marca 2009 klub złożył odwołanie od tej decyzji. 29 kwietnia 2009 uchylono karę degradacji, przyznając klubowi w następnym sezonie 10 ujemnych punktów oraz karę 300 tys. zł.

Tabela końcowa Ekstraklasy 

 Jagiellonia Białystok została ukarana -10pkt. za udział w aferze korupcyjnej.
 Jagiellonia jako zdobywca Pucharu Polski wystąpi w II rundzie eliminacyjnej do Ligi Europejskiej.

Skład i ustawienie zespołu

Mecze 

 W kolumnie "L.p." obok numeru meczu rozgrywanego w danym sezonie podana jest w nawiasie (1) liczba meczów rozgrywanych w ekstraklasie (najwyższej klasie rozgrywkowej).

Transfery 

Kursywą zaznaczone nazwiska zawodników wypożyczonych.

Powołania do reprezentacji

Bibliografia 
 Portal 90.minut.pl
 Oficjalna strona klubu

Przypisy 

2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
Jagiellonia Białystok w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
2009 w polskim sporcie
2010 w polskim sporcie